Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Grayback:

 – sommergibile della classe Tambor, varato nel 1941 e affondato nel 1944
 – sottomarino della classe Grayback, varato nel 1957 e radiato nel 1984